Тури́йский райо́н () — упразднённая административная единица на западе центральной части Волынской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Турийск.

География 
Площадь — 1 205 км².

Основная река — Турья.

История 
Турийский район был образован в 1940 году. 25 сентября 1958 года к нему были присоединены Дулибовский, Мокрецкий, Туричанский, Туропинский и Ягодновский сельсоветы упразднённого Овадновского района, а 14 сентября 1959 года — часть территории упразднённого Луковского района. 1 февраля 1963 года Турийский район был упразднён, 4 января 1965 года восстановлен.

Демография 
Численность наличного населения района, на 1 декабря 2013 года, составляла 26 367 человек (13-е место среди районов), в том числе в городских условиях проживают 8 888 человек (33,71 %), в сельских — 17 479 (66,29 %). Постоянное население — 26 371 человек, в том числе городское население — 8 675 человек (32,9 %), сельское — 17 696 (67,1 %).

Административное устройство 
Количество советов:
 городских — 1
 поселковых — 1
 сельских — 20

Населённые пункты 
Количество населённых пунктов:
 городов районного значения — 1 (Турийск)
 посёлков городского типа — 1 (Луков — 3 005,)
 сёл — 74
 посёлков сельского типа —
Всего насчитывается 76 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Сайт районной администрации